Le Buisson puede referirse a: 

 Le Buisson, comuna francesa situada en Lozère.
 Le Buisson, comuna francesa situada en Marne.